Илья́ Ефи́мович Ильяшенко (1859—1920) — сенатор, товарищ министра юстиции в 1913—1917 гг.

Биография 
Православный. Из потомственных дворян Полтавской губернии. Землевладелец той же губернии.

Окончил Коллегию Павла Галагана в Киеве (1877) и юридический факультет Санкт-Петербургского университета со степенью кандидата прав (1883).

По окончании университета начал службу кандидатом на судебные должности при Гражданском кассационном департаменте Сената. Вскоре был переведен в Министерство юстиции и командирован для занятий в учрежденную при министерстве редакционную комиссию для составления проекта Гражданского уложения. В трудах означенной комиссии принимал участие сначала в качестве причисленного, а впоследствии в качестве члена комиссии вплоть до окончания возложенных на неё работ.

Работая в течение 22 лет над составлением проекта Гражданского уложения и связанных с ним проектов Опекунского и вотчинного уставов, последовательно занимал должности по Министерству юстиции: старшего помощника столоначальника, столоначальника, старшего столоначальника, редактора 1-го департамента и чиновника особых поручений VI класса при министре юстиции. По Сенату: с 1897 года состоял за обер-прокурорским столом сверх комплекта сначала в 4-м, а потом во 2-м департаменте, и с 1904 года — товарищем обер-прокурора в Гражданском кассационном департаменте.

По закрытии 1 января 1906 года редакционной комиссии по составлению проекта Гражданского уложения, был назначен чиновником особых поручений V класса при министре юстиции для участия в подготовительных работах по внесению проекта Гражданского уложения в Государственную думу. 22 апреля 1906 года назначен председателем департамента по гражданским делам Харьковской судебной палаты, 6 июня 1909 года перемещен на ту же должность в Санкт-Петербургскую судебную палату, а 18 января 1910 года назначен старшим председателем Казанской судебной палаты.

20 декабря 1910 года назначен сенатором, с производством в тайные советники, и определен к присутствию в Гражданском кассационном департаменте Сената. 27 января 1911 года вошел в состав образованного при Министерстве юстиции Особого совещания для обсуждения проекта Гражданского уложения в целях внесения этого проекта в Государственную думу. В 1913 году назначен товарищем министра юстиции, с оставлением в звании сенатора, не присутствующего в департаментах.

Состоял пожизненным членом Санкт-Петербургского юридического общества и членом-учредителем Уфимского юридического общества. Сотрудничал в журналах «Гражданского и уголовного права» и «Министерства юстиции», где напечатаны были многие его статьи.

После Февральской революции 15 июня 1917 года, согласно прошению, был уволен от службы по болезни. В начале 1918 года выехал в Ялту для лечения своей больной жены. Состоял юрисконсультом на местном предприятии «Черноморский дельфин». Расстрелян большевиками в 1920 году в Багреевке.

Был женат на дочери статского советника Нине Артемьевне Кизерицкой (р. 1873). Их дочери: Зоя (р. 1898), Мариамна (р. 1900).

Награды 
 Орден Святой Анны 2-й ст. (1901);
 Орден Святого Владимира 3-й ст. (1906);
 Орден Святого Станислава 1-й ст. (1909);
 Орден Святой Анны 1-й ст. (1913).
 медаль «В память царствования императора Александра III»
 медаль «В память 300-летия царствования дома Романовых»

Источники 
 Список гражданским чинам IV класса на 1907 год. — СПб.: 1907. — С. 1675.
 Список гражданским чинам первых трех классов. Исправлен по 1 сентября 1914 года. — Пг., 1914. — С. 507.
 Ежегодник коллегии Павла Галагана. С 1-го октября 1900 года по 1-е октября 1901 года. — Киев, 1901. — С. 11.
 Правительствующий Сенат. — Санкт-Петербург, 1912. — С. 40.
 Мурзанов Н. А. Словарь русских сенаторов, 1711—1917 гг. — СПб.: 2011. — С. 187.
 Л. М. Абраменко Багреевка. Расстрельные списки.

Выпускники Коллегии Павла Галагана
Выпускники юридического факультета Императорского Санкт-Петербургского университета
Сенаторы Российской империи
Расстрелянные в Гражданскую войну в России
Казнённые в 1920 году
Жертвы красного террора